Чемпионат Нидерландов по шашкам среди мужчин 1999 года прошёл в городе Хьюссен с 28 марта по 10 апреля. Чемпионом стал международный гроссмейстер Роб Клерк, второй неожиданно не имеющий громких титулов Mark Kemperman. Третий международный гроссмейстер Арьен ван Лиувен.

Результаты

Ссылки 

 Итоговое положение с турнирной таблицей
 Презентация турнира
 Рассказ о ходе турнира

1999 год в шашках
Март 1999 года
Апрель 1999 года
Спорт в Нидерландах в 1999 году